Por Luís de Vasconcelos e Sousa pode estar à procura de:
 Luís de Vasconcelos e Sousa (1636-1720) - conde de Castelo Melhor;
 Luís de Vasconcelos e Sousa (1742-1809) - conde de Figueiró, 4º Vice-Rei do Brasil, filho do 1º marquês de Castelo Melhor.

Desambiguação